A-1 liga 1991./92., prvo izdanje hrvatskog košarkaškog prvenstva za žene je osvojila ekipa Splita. 
Sudjelovalo je šest ekipa, a igran je samo ligaški dio.

Ljestvica

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1992/1993, Zagreb, 1992.

1991-92
ž-1-A-1